Besnik Bekteshi ist der Name folgender Personen:

* Besnik Bekteshi (Politiker) (* 1941), albanischer Politiker (PPSH)
 Besnik Bekteshi (Basketballspieler) (* 1993), deutscher Basketballspieler